„Równonoc. Słowiańska dusza“ е първи студиен албум на полския музикален продуцент Донатан, издаден на 26 октомври 2012 г.

Музиката в албума е модерен хип-хоп с позовавания на фолк. Части на фолклорни инструменти са направени от фолк метъл група Percival. С участието на записите присъстваха: Томаш Кнапик, VNM, Gural, Pezet, PIH, Sokół, Borixon, Kajman, Onar, Nullo, Pork, Szad, Mes, Paluch, Chada, Sobota, Słoń, Jarecki/BRK, Kaczor, Rafi, Ry23, Shellerini, Ero, Małpa, Miuosh, Pele, Tede, B.R.O., Sitek, Z.B.U.K.U, Cira, Hukos.

В албума има втори траклист, съдържащи инструментални версии на песни и също евентуално албум на Percival „Slava! Pieśni Słowian Południowych“.

Песни

Източници 

Албуми на Донатан
Музикални албуми от 2012 година